Strzemię (jeździectwo) – część rzędu końskiego
 Strzemię (żelbet) – rodzaj zbrojenia stosowanego w żelbecie
 Strzemię (herb szlachecki) – herb szlachecki